Maligissat bezeichnet:
 Maligissat (Bucht) (auch Maligiannguit), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Maligissat (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland